Уинслоу () может означать:

Топоним 
 Уинслоу (Англия)
 Уинслоу (США)
 Уинслоу (Аризона)
 Уинслоу (Арканзас)
 Уинслоу (Мэн)

Имя 
 Хомер, Уинслоу (1836—1910) — американский художник.

Фамилия 
 Уинслоу, Джастис (род. 1996) — американский профессиональный баскетболист.
 Уинслоу, Майкл (род. 1958) — американский актёр-комик, известный как «человек десяти тысяч звуковых эффектов».
 Уинслоу, Чарльз Линдхёрст (1888—1963) — южноафриканский теннисист.
 Уинслоу, Эдвард (1595—1655) — американский государственный деятель.
 Уинслоу, Якоб (1669—1760) — французский медик.

См. также 
 Винслоу
 Уинслет